Cole se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arthur C. Cole
 Desmond Thorne Cole
 Mariette S. Cole